Данэм, Данхэм, Да́нем () — английская фамилия. Известные носители:

 Данэм, Берроуз (1905—1995) — американский автор, прогрессивный философ-материалист.
 Данхэм, Джейсон Ли (1981-2004) — капрал морской пехоты США, герой Иракской войны.
 Данэм, Джефф (род. 1962) — американский кукольник-чревовещатель, известный по работе в жанре юмористической импровизации.
 Данэм, Дуэйн (род. 1952) — американский монтажёр и кинорежиссёр.
  (1910—2001) — британский геолог и минералог.
 Данэм, Кэрролл (род. 1949) — американский художник.
 Данэм, Кэтрин (1909—2006) — американская актриса, автор и исполнитель песен, танцовщица, хореограф, антрополог, педагог, культурный организатор и общественный деятель.
 Данэм, Лина (род. 1986) — американская актриса, режиссёр, сценарист, продюсер и комик.
 Данэм, Майк (род. 1972) — профессиональный американский хоккеист, вратарь.
 Данэм, Эван (род. 1981) — американский боец ММА.
 Данхэм, Энн (1942—1995) — американский антрополог и мать 44-го президента США Барака Обамы.

См. также 
 ЭМ «Джейсон Данэм» — 59-й эскадренный миноносец УРО из 62 эсминцев УРО типа «Арли Бёрк».

Примечания